Tigran Petrosjan ist der Name folgender Personen:

* Tigran Petrosjan (1929–1984), sowjetischer Schachspieler armenischer Herkunft, Weltmeister 1963–1969
 Tigran A. Petrosjan (* 1971), armenischer Schachspieler
 Tigran L. Petrosjan (* 1984), armenischer Schachspieler